Пакао може да се односи на:
 пакао, према религији пребивалиште грешника
 Пакао, први део Божанствене комедије
 Пакао (порнографски филм), филм из 1999.
 Пакао у рају (теленовела), теленовела